Sisillius is de naam van verschillende mythische Britse koningen:

Sisillius I
Sisillius II
Sisillius III